Andrea Rüfenacht – politica svizzera
 Antoine Rufenacht – politico francese
 Otto Rüfenacht – schermidore svizzero
 Silvio Rüfenacht – lottatore svizzero
 Thomas Rüfenacht – hockeista su ghiaccio svizzero naturalizzato statunitense